Гандвик:

 Гандвик — в скандинавских сагах название морского залива, на берегах которого расположена легендарная Биармия — цель торговых и грабительских походов древних викингов.
  — небольшая деревня в муниципалитете Нессебю, Финнмарк, Норвегия, расположенная на южной стороне Варангерфьорда, примерно в 85 километрах к западу от Киркенеса. К западу от деревни также расположена электростанция «».
 Гандвик — патера на поверхности Тритона.